3225 Hoag
 Objeto de Hoag

Desambiguação